nieruchomość – pojęcie prawne
 program telewizyjny Nieruchomości stacji TVN